A Firenze sono presenti più stazioni ferroviarie:

Stazione di Firenze Belfiore
Stazione di Firenze Campo Marte
Stazione di Firenze Cascine
Stazione di Castello
Stazione di Firenze Le Cure
Stazione di Le Piagge
Stazione Leopolda

Stazione di Firenze Rifredi
Stazione di Firenze Rovezzano
Stazione di Salviati
Stazione di Firenze San Marco Vecchio
Stazione di Firenze Santa Maria Novella
Stazione di Firenze Statuto